Il doppio  del Levene Gouldin & Thompson Tennis Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Juan Sebastián Cabal e Robert Farah erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Dudi Sela e Harel Srugo hanno battuto in finale Adrien Bossel e Michael McClune 6–2, 3–6, [10].

Teste di serie

  Austin Krajicek /  Izak van der Merwe (Quarti di finale, ritiro)
  Vahid Mirzadeh /  Maciek Sykut (primo turno)

  Tennys Sandgren /  Rhyne Williams (semifinali)
  Daniel King-Turner /  Gleb Sakharov (primo turno)

Tabellone

Note 
 
 

Levene Gouldin & Thompson Tennis Challenger 2012
ATP Challenger Tour 2012